Вадим Моисеевич Маевский (; родился 26 августа 1981 года) — российский кинокомпозитор. Участник московской электронной группы «Race to Space».

Наиболее известен по музыке к фильмам «Т-34», «Медиатор», «Люби их всех, «Амбивалентность», «Водоворот», «Гостиница "Россия"».

Биография 
С 1998 по 2003 годы — в МГУ им. Ломоносова (Факультет государственного управления).

В 2011 году вместе с певицей Мириам Сехон, актёром Петром Фёдоровым, композитором Александром Туркуновым, гитаристом Александром Малышевым и бас-гитаристом Дмитрием Пахомовым основал электронную группу Race to Space.

Семья 
 Отец — Моисей Рапопорт
 Мать — Людмила Маевская (кандидат экономических наук)
 Брат — Максим Маевский
 Дядя — Владимир Маевский (доктор экономических наук, академик РАН)

Фильмография 
 2003 — «Крестный сын». (Многосерийный. Реж. В. Ахадов)
 2008 — «Наследство». (Многосерийный. Реж. Т. Эсадзе, Endemol, Первый_канал_(Россия))
 2009 — «Французский доктор». (Многосерийный. Реж. Т. Эсадзе)
 2011 — «Только любовь». (Телевизионный. Реж. Т. Эсадзе)
 2011 — «Моя вторая половинка». (Мини-сериал. Реж. Т. Эсадзе)
 2011 — «Время для двоих». (Мини-сериал. Реж. Т. Эсадзе)
 2011 — «На всю жизнь». (Мини-сериал. Реж. Т. Эсадзе)
 2012 — «Чрезвычайная ситуация». (Сериал. Реж. К. Белевич)
 2012 — «Туман 2». (Мини-сериал. Реж. И. Шурховецкий, СТС)
 2013 — «Последний бой». (Мини-сериал. Реж. И. Шурховецкий, СТС)
 2014 — «Охотники за головами». (Многосерийный. Реж. И. Шурховецкий, Марс Медиа)
 2014 — «Пляж». (Сериал. Реж. Д. Пантелеев)
 2014 — «Старое ружьё». (Мини-сериал. Реж. К. Белевич, Марс Медиа)
 2015 — «Спутники». (Мини-сериал. Реж. И. Шурховецкий, Марс Медиа)
 2015 — «Эти глаза напротив». (Многосерийный. Реж. С. Комаров, Централ партнершип, Первый_канал_(Россия))
 2016 — «Второе зрение». (Многосерийный. Реж. К. Белевич, Марс Медиа, Первый_канал_(Россия))
 2016 — «Гостиница „Россия“». (Многосерийный. Реж. С. Сенцов, Марс Медиа, Первый_канал_(Россия))
 2017 — «Вурдалаки». (Художественный. Реж. С. Гинзбург, Продюсерский центр «ГОРАД»).
 2017 — «Сто дней свободы». (Мини-сериал. Реж. Т. Алпатов, Е. Денисевич, Марс Медиа)
 2018 — «Амбивалентность». (Художественный. Реж. А. Бильжо)
 2018 — «Журавль в небе». (Многосерийный. Реж. С. Комаров)
 2018 — «Т-34». (Художественный. Реж. А. Сидоров, Марс Медиа, «Амедиа», «ТриТэ», «Россия-1»).
 2019 — «В клетке»  (Многосерийный. Реж. А. Аксененко, Киностудия "КИТ")
 2019 — «Люби их всех» (Художественный. Реж. М. Агранович, СТВ, Park Production)
 2020 — «Джульбарс» (Многосерийный. Реж. И. Шурховецкий, Продюсерский центр «ГОРАД»).
 2020  —«Водоворот» (Многосерийный. Реж. А. Асадулин, Марс Медиа)
 2021 — «Клиника счастья»  (Многосерийный. Реж. А. Кириенко, МТС Медиа) - музыкальный продюсер
 2021 — «Медиатор»  (Многосерийный. Реж. А. Аксененко, "ПРОФИТ",  START)
 2021 — «Русалки»  А. Кириенко, - музыкальный продюсер

Ссылки 
 Вадим Маевский Internet Movie Database
 Вадим Маевский Фильмография на сайте КиноПоиск
 Как создавалась музыка к блокбастеру Т-34 программа «Индустрия кино»
 Команда блокбастера: кто создавал «Т-34» программа «Индустрия кино»
 Вадим Маевский и Александр Туркунов рассказывают о записи музыки к военной драме «Т-34»
 Вадим Маевский на discogs.com
 Вадим Маевский Ток-шоу «Действующие лица» на радио «Культура»
 Race to Space о новом альбоме, новом составе и музыкальных вкусах Интервью телеканалу О2ТВ
 Премьера альбома Race to Space «Is This Home?» Интервью «Афише Daily»

Кинокомпозиторы России
Кинокомпозиторы XXI века